Jarke ist:

 der deutsche Name des Flusses Gołdapa im früheren Ostpreußen
 der Name von drei Dörfern in der Autonomen Republik Krim:
 im Rajon Dschankoj, siehe Jarke (Dschankoj)
 im Rajon Lenine, siehe Jarke (Lenine)
 im Rajon Saky, siehe Jarke (Saky)

der deutsche Familienname folgender Personen:
 Hedwig Jarke (1882–1949), Künstlerin 
 Matthias Jarke (* 1952), Informatiker
 Philippa Jarke (* 1975), Berliner Synchronregisseurin, Sprecherin, Schauspielerin, Dialogbuchautorin und Filmproduzentin